Кле́верли () — английская фамилия. Известные носители:

 Клеверли, Альф (1907—1992) — новозеландский боксёр.
 Клеверли, Джеймс (род. 1969) — британский предприниматель и политик.
 Клеверли, Нейтан (род. 1987) — британский боксёр.
 Клеверли, Том (род. 1989) — английский футболист.
 Клеверли-Бисман, Шарлотта (род. 2003) — новозеландская девочка, перенёсшая менингококковую инфекцию в возрасте одного года.

Примечания